Донецкая область Украины включает следующие населённые пункты:
 183 городских населённых пункта (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 52 города,
 131 посёлок городского типа;
 1118 сельских населённых пунктов.

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 8 районам.. Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2001 года

Районы

Бахмутский район

Волновахский район

Горловский район

Донецкий район

Кальмиусский район

Краматорский район

Мариупольский район

Покровский район

См. также 
 Города Донецкой области
 Административно-территориальное деление Донецкой области

Примечания 

Донецкая